Гран-прі Великої Британії 2018 (офіційно Formula 1 2018 Rolex British Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 8 липня  на Автодромі Сільверстоун в Сільверстоуні, графство Нортгемптоншир, Велика Британія. Це десятий етап чемпіонату світу, сімдесят третє Гран-прі Великої Британії і шістдесят дев'яте в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
  – Сергій Сіроткін стартував із піт-лейну через заміну заднього антикрила після кваліфікації.
  – Ленс Стролл не зміг встановити час в Q1. Проте стюарди дозволили йому взяти участь у перегонах. Він стартував із піт-лейну через заміну заднього антикрила після кваліфікації.
  – Брендон Гартлі не зміг встановити час в Q1. Проте стюарди дозволили йому взяти участь у перегонах. Він стартував із піт-лейну через заміну шасі.

Перегони

Примітки 
  – П'єр Гаслі фінішував 10-тим, але отримав штраф в 5 секунд за аварію.
  – Макс Ферстаппен не фінішував на гран-прі, але був класифікований, оскільки подолав понад 90 % дистанції.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Великої Британії
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Липень 2018
2018 в англійському спорті